Бэр-Крик:

 Бэр-Крик — тауншип в округе Клируотер, Миннесота, США.
 Бэр-Крик — поселение на Аляске, США
 Бэр-Крик 3 — государственный гражданский аэропорт у поселения Бэр-Крик (Аляска), США.